Benito Falvo – politico italiano
 Giovambattista Falvo – vescovo cattolico italiano
 Rodolfo Falvo – musicista italiano